Amerikai Egyesült Államok
 Rock Island (Florida)
 Rock Island (Illinois)
 Rock Island (Oklahoma)
 Rock Island (Tennessee)
 Rock Island (Colorado megye, Texas)
 Rock Island (Washington megye, Texas)
 Rock Island (Washington)
 Rock Island megye, Illinois

Zene
 Rock Island (Jethro Tull-album)
 Rock Island (Palm-album)